La palabra girasol normalmente se refiere a la planta Helianthus annuus, pero también puede referirse a:

 la planta Echinacea purpurea;
 la planta Carduus crispus;
 la planta Chrozophora tinctoria;
 la planta Heliotropium europaeum
 la planta Taraxacum officinale, más conocida como diente de león;
 los girasoles ornamentales.

Además, puede referirse a:
 Los girasoles''''', pintura al óleo de Vincent van Gogh.
Girasol, planta del juego Plantas contra zombis